Kai Jensen er navnet på flere personer:

 Kai Jensen (atlet) (1897-1997) – dansk løber (Kai Sophus Marinus Jensen)
 Kai Jensen (biskop) (1899-1963) – dansk biskop
 Kai Jensen (MF) (1909-1964) – dansk politiker og medlem af Folketinget